Формиат кадмия — химическое соединение,
соль кадмия и муравьиной кислоты с формулой Cd(HCO),
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты. Высокотоксичен.

Физические свойства 
Формиат кадмия образует бесцветные кристаллы
ромбической сингонии.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава Cd(HCO)•2HO,
моноклинные кристаллы.

Литература 
 

кадмия